Венера Победительница (Venus Victrix) — одно из названий (эпитетов) римской богини Венеры.

Романизированный аспект греческой вооруженной Афродиты (держит копье и шлем Марса). В неоклассическом искусстве эпитет «Victrix» часто используется в смысле «Венера победительница над человеческими сердцами».

В искусстве 
 Венера Победительница — скульптура работы Антонио Кановы.
 Венера Победительница — скульптура в одноимённом храме в Иерусалиме.
 Венера Победительница — изображение на античной камее.